De Palarong Pambansa (letterlijk vertaald: Nationale Spelen) is een jaarlijks georganiseerd multisportevenement in de Filipijnen. De Palorong Pambansa werden in 1948 voor het eerst georganiseerd onder de naam BPISAA Games. Sinds de 25e editie in 1974 heeft het evenement de huidige naam. De Palarong Pambanga heeft zich ontwikkeld tot de nationale spelen voor scholieren en studenten. Aan het begin van het schooljaar worden op veel scholen en universiteiten onderlinge competities gehouden. De winnaars daarvan plaatsen zich voor regionale competities. Uiteindelijk kunnen we winnaars van deze regionale competities zich plaatsen voor de nationale spelen.

De Palarong Pambansa wordt door universiteiten en diverse nationale sportbonden gebruikt om talent te scouten. Winnaars krijgen studiebeurzen aangeboden en worden verder begeleid om door te groeien in hun sport.

Edities

Sporten

Voetnoten 

Sportevenement in de Filipijnen